Opocunonia ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Cunoniaceae.

Beschreibung

Vegetative Merkmale 
Alle Opocunonia-Arten sind Bäume. Die Laubblätter sind unpaarig gefiedert und besitzen häufig entlang der Mittelrippe ein Domatium.

Generative Merkmale 
Die Blütenstände sind achselbürtige oder endständige Sympodien. Die zwittrigen Blüten mit doppelter Blütenhülle öffnen sich gleichzeitig und sind protandrisch. Das Perianth ist fünf- oder sechszählig. Das Nektarium hat eine ringförmige Form. Es sind so viele Staubblätter wie Perianthorgane vorhanden. Der Fruchtknoten aus zwei Fruchtblättern ist oberständig mit zwei Griffeln.

Die Kapselfrüchte enthalten etwa vierzig geflügelte Samen.

Verbreitung 
Die Gattung Opocunonia ist im östlichen Malesien von Neuguinea bis zum Bismarck-Archipel verbreitet.

Systematik und botanische Geschichte 
Die Gattung Opocunonia wurde 1914 durch Rudolf Schlechter in Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, Band 52, S. 159 aufgestellt. Die Typusart ist Opocunonia nymanii 

Die Gattung Opocunonia gehört zur Tribus Caldcluvieae innerhalb der Familie Cunoniaceae. Die Gattung Opocunonia ist monotypisch mit der einzigen Art Opocunonia nymanii

Botanische Geschichte 
Auch Hoogland 1979 nannte nur die auf Neuguinea weit verbreitete Art Opocunonia nymanii, die er aber als Caldcluvia nymanii  in eine erweiterte Gattung Caldcluvia  s. l. stellte.

Der genaue Umfang der Gattung war 2004 unklar, da nach Schlechter 1914 die Abgrenzung der Arten gegeneinander aufgrund ihrer hohen Variabilität schwierig ist. Beschrieben wurden unter anderem:
 Opocunonia nymanii 
 Opocunonia kaniensis 
 Opocunonia papuana 
 Opocunonia trifoliolata 

Dabei handelt es sich um Synonyme von Opocunonia nymanii

Nachweise 
 Yohan Pillon, Helen C. F. Hopkins, Olivier Maurin, Niroshini Epitawalage, Jason Bradford, Zachary S. Rogers, William J. Baker, Félix Forest: Phylogenomics and biogeography of Cunoniaceae (Oxalidales) with complete generic sampling and taxonomic realignments. In: American Journal of Botany, Volume 108, Issue 7 - Special Issue: Exploring Angiosperms: a Universal Toolkit for Flowering Plant Phylogenomics, Juli 2021, S. 1181–1200. doi:10.1002/ajb2.1688
 J. C. Bradford, H. C. Fortune Hopkins, R. W. Barnes: Cunoniaceae., S. 91–111. In: Klaus Kubitzki (Hrsg.): The Families and Genera of Vascular Plants, Volume VI: Flowering Plants - Dicotyledons - Celastrales, Oxalidales, Rosales, Cornales, Ericales, Springer, 2004, ISBN 978-3-540-06512-8. 
 R. D. Hoogland: Studies in the Cunoniaceae, II. The genera Caldcluvia, Pullea, Acsmithia, and Spiraeanthemum. In: Blumea, Volume 25, 1979, S. 481–505.

Einzelnachweise 

Cunoniaceae (Familie)
Cunoniaceae